Бурковка — название населённых пунктов Украины.

 Бурковка (быв. Червоный Должик) — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Бурковка — село в Нежинском районе Черниговской области.